Export bezeichnet:

 in der Volkswirtschaftslehre die Lieferung von Gütern ins Ausland, siehe Export
 in der Betriebswirtschaftslehre die niedrigste Internationalisierungsstufe eines Unternehmens, siehe Export (Internationalisierung)
 in der Informatik das Exportieren von Daten zum Zweck der Weiterverarbeitung mit einem meist anderen Programm, siehe Datenaustausch#Elektronische Verfahren
 im weiteren Sinn auch andere grenzüberschreitende Ausbreitungs- oder Verlagerungsvorgänge, wie beim Revolutionsexport
 eine Biersorte, siehe Export (Bier)
 eine englische Rockband, siehe Export (Band)

Den Namen Export tragen:
 die Medienkünstlerin Valie Export
 die Künstlergruppe Export um Nils Loof
 das Organ des Centralvereins für Handelsgeographie und deutsche Interessen im Auslande, siehe Export (Zeitschrift)

Export ist der Name eines Boroughs in den Vereinigten Staaten:
 Export (Borough), ein Borough im Westmoreland County, im US-Bundesstaat Pennsylvania

Siehe auch: